Дмитрий Озерский:
 Озерский, Дмитрий Александрович (род. 1963) — музыкант, поэт и автор большинства текстов группы «АукцЫон».
 Озерский, Дмитрий Алексеевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 7 февраля 1917.